
Termin -{C15H13NO3}- ima više značenja.

 Dinoksilin
 Amfenak